Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der guamischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der guamische Fußballverband GFA wurde 1975 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 2. August 1975 gegen die Salomonen statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Guams aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / (M)PS = (Mini-)Pazifikspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der guamischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der guamischen Mannschaft

1975 bis 1979

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die guamische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 39 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 27 der derzeit abzüglich Guams 46 Nationalmannschaften der AFC
 eine der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 9 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 2 Nationalmannschaften, die derzeit keinem der sechs Kontinentalverbände angehören

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CAF, CONMEBOL und UEFA hat Guam bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis April 2003) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Guam
!